Heftye ist der Name folgender Personen:
 Henrik Thomassen Heftye (1804–1864), norwegischer Unternehmer und Politiker
 Johannes Thomassen Heftye (1792–1856), norwegischer Bankier und Politiker
 Thomas Johannessen Heftye (1822–1886), norwegischer Bankier und Politiker
 Thomas Thomassen Heftye (1860–1921), norwegischer Offizier und Politiker, Verteidigungsminister (1903, 1908)

Heftye bezeichnet:
 Heftye Island, eine Insel der Antarktis
 Thos. Joh. Heftye & Søn, eine norwegische Bank

Siehe auch:
 Hefty